Le qualificazioni del singolare del PBZ Zagreb Indoors 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Farrukh Dustov (secondo turno)
  Michael Berrer (qualificato)
  Norbert Gomboš (ultimo turno)

 Matthias Bachinger (qualificato)
 Illja Marčenko (qualificato)
 Frank Dancevic (qualificato)
 Kimmer Coppejans (primo turno)

Qualificati

  Matthias Bachinger
  Illja Marčenko

  Michael Berrer
  Frank Dancevic

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2015
ATP World Tour 2015